Anaa peut désigner :
 Anaa, l'atoll de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française ;
 Anaa, la commune administrative qui comprend, notamment, cet atoll.